Luminița Gheorghiu se poate referi la:

 Luminița Gheorghiu (1949-2021), actriță română de teatru și film
 Luminița Gheorghiu (n. 1952), senatoare română